Дилижан:

 Дилижан — город в Тавушской области Армении, горноклиматический и бальнеологический курорт.
 Дилижан — железнодорожная станция, расположена на левом берегу реки Агстев в городе Дилижане Тавушской области.